Муханово — название населённых пунктов в России:

 Муханово — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Муханово — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.